Deszczno – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Deszczno
 Deszczno – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim
 Deszczno – dawna gromada
 Deszczno – nieczynny przystanek kolejowy w Deszcznie, w powiecie gorzowskim, w województwie lubuskim